Silentium universi – paradoks Fermiego
 „Silentium Universi” – powieść Dariusza Domagalskiego
 „Silentium Universi” – tytuł odcinka programu telewizyjnego Sonda